

Acronimi 
 Oil-for-food – programma delle Nazioni Unite

Codici 
 OFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Offutt Air Force Base, Omaha (Nebraska), Stati Uniti

Informatica 
 OFF – Open Font Format

Musica 
  OFF – progetto musicale tedesco, formato da Sven Väth, Michael Münzing e Luca Anzilotti
 O.F.F. – album degli Ola, Frukt & Flingor del 1976
 OFF – serie discografica della Bluebell Records

Altro 
 Off – quotidiano italiano
 OFF – videogioco RPG del 2008